Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2021 var den 128. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2021 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 28. juni - 10. juli 2021, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 25. juni 2021 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Ashleigh Barty, som i finalen besejrede Karolína Plíšková med 6-3, 6-7(4), 6-3, og som dermed vandt Wimbledon-mesterskabet i damesingle for første gang. Hun blev samtidig den første australske vinder af titlen, siden Evonne Cawley vandt titlen i 1980. Sejren var Bartys anden grand slam-titel i single, efter at hun tidligere havde vundet French Open i 2019.

Karolína Plíšková var i sin anden grand slam-finale i karrieren, efter at hun tidligere havde tabt US Open-finalen i 2016.

Den forsvarende mester fra da mesterskabet senest blev afholdt i 2019, Simona Halep, kom ikke til at forsvare sin titel. Den 29-årige rumæner havde pådraget sig en lægskade ved turneringen i Rom tidligere på året, som endnu ikke var helet tilstrækkeligt.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg £ 14.938.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ??? % i forhold til den foregående turnering i 2019.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 105 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 7 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter kvalifikationsturneringens start meldte fire af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til fire lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 21. juni 2021 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Syv spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Fire spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde seks spillere modtaget et wildcard (WC).

Kvalifikanter 

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Lucky losere 

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2021
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2021
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2021
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2021
2021
WTA Tour 2021